Jorge Pinto puede estar referido a:

Personas 

 Jorge Pinto Rodríguez (1944-), profesor e historiador chileno, ganador del Premio Nacional de Historia 2012.

 Jorge Luis Pinto (1952-), director técnico colombiano de fútbol.